Kirrbach ist ein Gewässername:

 Kleiner Kirrbach, linker Zufluss des Beibuschbachs in Laufach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Kirrbach oder Kirbach oder Kirchbach, abschnittsweise auch Krebsbach, linker Zufluss der Metter gegenüber von Großsachsenheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Kirrbach (Röhlinger Sechta), linker Zufluss der Röhlinger Sechta zwischen Pfahlheim und dem Ellwangener Weiler Erpfental, beide Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Kirbach
 Kirchbach